Пауль (Пабло) Михель (; 27 ноября 1905, Альценау — 14 сентября 1977, Ла-Плата) — аргентинский шахматист, международный мастер (1956).

В составе сборной Германии победитель 8-й Шахматной Олимпиады в Буэнос-Айресе (1939).

Ссылки 
 
 Личная карточка Пауля Михеля на сайте 365chess.com
 Личная карточка Пауля Михеля на сайте OlimpBase.org

Литература 
 

Шахматисты Германии
Шахматисты Аргентины